Der Begriff Salzamtmann bezeichnet:

 das Oberhaupt des kaiserlichen Salzamtes
 das Oberhaupt der Stadt Gmunden im Mittelalter (siehe Geschichte der Stadt Gmunden)